Il doppio del torneo di tennis Wembley Championship 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Tomáš Šmíd e Stan Smith 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinali)

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (semifinali)
 Tomáš Šmíd /  Stan Smith (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1979